Карсавин — фамилия. Известные носители:
 Карсавин, Лев Платонович (1882—1952) — русский религиозный философ и историк-медиевист, поэт.
 Карсавин, Платон Константинович (1854—1922) — артист балета, педагог, отец Л. П. и Т. П. Карсавиных.

Женская форма фамилии Карсавина:
 Карсавина, Тамара Платоновна (1885—1978) — русская балерина и педагог.